Meteor è una parola a cui corrisponde il significato di meteora in diverse lingue, quali inglese e tedesco. Compare in diversi contesti:

Informatica 
Meteor  – un framework JavaScript per la creazione di applicazioni web.

Mezzi militari
Gloster Meteor  – aereo da caccia britannico con motore a reazione
Meteor  – missile aria-aria
Rolls-Royce Meteor  – motore impiegato da carri armati britannici durante la seconda guerra mondiale
SMS Meteor  – nave corsara tedesca della prima guerra mondiale

Altro
 Meteor, tipo di barca a vela
 Meteor  – Film di fantascienza catastrofico del 1979 per la regia di Ronald Neame
 Meteor  – Città statunitense del Wisconsin

Altri progetti